Steeb ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Steeb (* 1954), deutsche Krankenschwester und Autorin
 Carlo Steeb (1773–1856), deutsch-italienischer Ordensgründer
 Carl-Uwe Steeb (* 1967), deutscher Tennisspieler
 Christian Freiherr von Steeb (1848–1921), österreichischer Militär
 Günther Steeb (* 1931), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Hartmut Steeb (* 1953), Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz
 Johann Gottlieb Steeb (1742–1799), deutscher Geistlicher und landwirtschaftlicher Schriftsteller
 Kerstin Steeb (* 1982), deutsche Musiktheaterregisseurin und Bewegungswissenschaftlerin
 Rolf Steeb (1939–2022), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Christian Steeb (1788–1871), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Steb